Nessuno – libro di Luciano De Crescenzo
 Nessuno – creature immaginarie della serie di videogiochi Kingdom Hearts
 Nessuno – film di Francesco Calogero
 Nessuno – nome falso utilizzato da Ulisse durante il suo incontro con Polifemo, ne L'Odissea

Musica 
 Nessuno – album degli Articolo 31
 Nessuno – singolo dei Baustelle del 2013
 Nessuno – singolo di Neffa del 2009
 Nessuno – brano musicale presentato al Festival di Sanremo da Betty Curtis e Wilma De Angelis e successivamente inciso anche da Mina nel 1959

Altri progetti